Cencic ist der Familienname folgender Personen:
 
 Vid Cencic (* 1933), uruguayischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Cenčić